Die Virslīga 2008 war die 17. Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren seit deren Neugründung im Jahr 1992. Offiziell trägt die Liga den Namen LMT Virslīga (Latvijas Mobilais Telefons Virslīga) und wird vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 1. April 2008 und endete am 9. November 2008.

Der FK Ventspils konnte den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und wurde zum dritten Mal in der Klubgeschichte lettischer Meister.

Modus 
Die Liga wurde im Jahr 2008 erstmals wieder nach der Virslīga 1996 mit zehn Mannschaften ausgetragen. Aufsteiger aus der 1. līga waren der FK Vindava Ventspils und SK Blāzma. Die Meisterschaft wurde zunächst in einer regulären Spielzeit in Hin- und Rückrundenspiel ausgetragen. Jedes Team trat dabei zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Nach 18 Spielen, in denen alle Mannschaften jeweils zweimal gegeneinander angetreten waren, wurde die Liga in zwei Gruppen mit den sechs besten bzw. vier schlechteren Mannschaften unterteilt.

Danach spielten die Mannschaften der jeweiligen Gruppen je zweimal (Meisterschaftsrunde) bzw. viermal gegeneinander (Abstiegsrunde). Der Tabellenerste der Meisterschaftsrunde war somit Lettischer Fußballmeister. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde JFK Olimps stieg direkt in die 1. līga ab, der Tabellenvorletzte SK Blāzma spielte in der Relegation gegen den Zweitplatzierten aus der zweitklassigen 1. līga, dem FC Tranzit und gewann diese mit 5:1 und 1:0.

Vereine

1. Runde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

2. Runde

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
!Tore
||1:0 Baturinskis (2.), 1:1, 1:2, 1:4 Gramovičs (55., 64., 74.), 1:3 Kurakins (70.), 1:5 Silovs (86.)
||1:0 Silovs (78.)

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008